30e Infanteriedivisie (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 30e Infanteriedivisie (Verenigd Koninkrijk) - Britse legereenheid
 30e Infanteriedivisie (Polen) - Poolse legereenheid
 30e Infanteriedivisie (Verenigde Staten) - Amerikaanse legereenheid